Burg Altenhausen steht für:

 Schloss Altenhausen, Sachsen-Anhalt
 Wasserburg Altenhausen, abgegangene Wasserburg in Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg